

Musica 
Origins – album di Steve Roach del 1993
Origins – album dei Safri Duo del 2008
Origins – raccolta di Necro del 2008
Origins – album dei Shaman del 2010
Origins – album dei God Is an Astronaut del 2013
Origins – album degli Eluveitie del 2014
Origins – album degli Imagine Dragons del 2018

Giochi 
Origins Game Fair  – Fiera dedicata ai giochi tenuta annualmente negli Stati Uniti